— железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу, Собу (Скорая) и Нода, расположенная в городе Фунабаси префектуры Тиба. Станция JR была открыта 20 июля 1894 года, Tobu Railway — 27 декабря 1923 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Также на данной станции возможна пересадка на станцию Кэйсэй-Фунабаси линии Кэйсэй.

Планировка станции

JR East
Две платформы островного типа и 4 пути.

Tōbu

Близлежащие станции

|-
!colspan=5|JR East

|-
!colspan=5|Tōbu Railway

Ссылки 
JR East: Станция Фунабаси 
Tōbu Railway: Станция Фунабаси